Mohammed Hassan Moussa (1905. február 5. – 1973. február 16.) egyiptomi labdarúgócsatár.

Jegyzetek 

1905-ben született személyek
1973-ban elhunyt személyek
Egyiptomi labdarúgók
Az 1934-es világbajnokság labdarúgói
Egyiptomi olimpikonok
Labdarúgócsatárok